Kukik bezeichnet:
 Kukik (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kukik (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kukik (Bucht, Qaanaaq), Bucht im Distrikt Qaanaaq, Grönland